Donzaleigh Abernathy é uma atriz , produtora, diretora e escritora estadunidense.

Filmografia
Murder in Mississippi (TV) (1990) -- Sue Brown
Ghost Dad (1990) -- E.R. Nurse
Grass Roots (TV) (1992) -- Cora Mae Turner
Ned Blessing: The True Story of My Life (TV) (1993) -- Effie Pettit
Night of the Running Man (1994) -- Francine, The Hacker
Out of Darkness (TV) (1994) -- MHA
NYPD Blue (TV) (1994) -- Mrs. Danton
Camp Nowhere (1994) -- Dorothy Welton
Family Album (TV) (1994) -- Lorrie
Dangerous Minds (TV) (1996) -- Irene Timmons
Miss Evers' Boys (TV) (1997) -- Nurse Betty
EZ Streets (TV) (1997) -- City Council Person Wyler
The Burning Zone (TV) (1997) -- Nora Dawson
Don King: Only in America (TV) (1997) -- Henrietta King
The Pretender (TV) (1998) -- Susan Healy
Chicago Hope (TV) (1998) -- Porschia Tate
The Tempest (TV) (1998) -- Mambo Ezeli
Stranger in My House (1999) -- Nurse
Any Day Now (1998–2002) -- Sara Jackson
24 (2003) -- Assistant
Gods and Generals (2003) -- Martha
Strong Medicine (TV) (2003) -- Child Psychologist
Leprechaun: Back 2 tha Hood (2003) -- Esmerelda
The Closer (2005) -- Mistress of Ceremonies
House MD (TV) (2006) -- Brady
Commander-in-Chief (TV) (2005–2006) -- Reporter Patricia
Grilled (2006) -- Karen
CSI: Crime Scene Investigation (TV) (2008) -- Carolina Bell
Lincoln Heights (TV) (2008–2009) -- Hazel Glass
The Walking Dead (TV) (2012-Present) -- Dr. Stevens

Ligações Externas 

Atores dos Estados Unidos
Elenco de The Walking Dead